Oakley, Inc., een Amerikaans bedrijf dat onder meer brillen produceert
 Een aantal plaatsen in het Verenigd Koninkrijk, waaronder:
Oakley (Bedfordshire)
Oakley (Buckinghamshire)
Oakley (Hampshire)
Oakley (Suffolk)
Oakley (Schotland) in Fife
 Een aantal plaatsen in de VS, waaronder:
Oakley (Californië) (de belangrijkste plaats met deze naam)
Oakley (Idaho)
Oakley (Kansas)
Oakley (Michigan)
Oakley (Utah)
Oakley (Wyoming)
 Personen met de achternaam Oakley:
Pete Oakley, Amerikaans golfer
Annie Oakley (persoon), Amerikaans scherpschutster